Cenni di Francesco di ser Cenni (notizie 1369-1415 circa) – pittore e miniatore italiano
 Diana Cenni (1917-1999) – cestista e pattinatrice italiana
 Enrico Cenni (1825-1903) – giurista, storico e letterato italiano
 Giuseppe Cenni (1915-1943) – ufficiale e aviatore italiano
 Guglielmo Cenni (1817-1885) – patriota e militare italiano
 Maurizio Cenni (1955) – politico e sindacalista italiano
 Quinto Cenni (1845-1917) – pittore e illustratore italiano
 Roberto Cenni (1952) – politico italiano
 Susanna Cenni (1963) – politica italiana
 Valentina Cenni (1982) – artista e attrice italiana